«Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer than They Are» — песня американского исполнителя Мит Лоуфа; четвёртый сингл с альбома Bat Out of Hell II: Back Into Hell, выпущенный в апреле 1994 года.

Название композиции отсылает к надписям на боковых зеркалах некоторых моделей автомобилей, обозначающим «».

О композиции 
Согласно Allmusic, текст песни повествует о человеке, давно перенёсшем в своей жизни трагедии, но воспоминания всё ещё преследуют его. Герой песни — «меланхоличный мужчина средних лет, вспоминающий юность… имея дело с событиями, сверхъестественно похожими на эпизоды его собственной жизни». Куплеты перекликаются с тремя сезонами — лето, зима и весна — и повествуют о потери близкого друга, жестокости отца и о бурном романе соответственно.

Музыка поднимает формат рок-баллады до эпических высот: куплеты восходят от мрачной мягкости до пронзительной драмы, прежде чем уступить место припеву, который снимает напряжение с помощью медитативной мелодии, которая подчёркивает успокаивающее и гипнотически повторяющееся название.

Автору и композитору Джиму Стайнману работа над «Objects…» далась труднее всего: «Это очень страстная песня; быть может, самая страстная на альбоме. Я очень горжусь ей, потому что она выходит за рамки…».

На момент 2007 года это песня с наиболее длинным названием, когда-либо попадавшим а чарты. В 2013 году песня получила 7-ю позицию в списке лучших песен Мит Лоуфа по версии сайта ultimateclassicrock.com.

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Майкл Бэй, продолживший работу с Лоуфом после видеоклипов на «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)» и «Rock and Roll Dreams Come Through». Постановщиком выступил Аллен Давио. В клипе снялся Роберт Патрик в роли отца героя.

Съёмки проходили в Дентоне и в Слайделле, Техас, США.

В записи участвовали 
 Мит Лоуф — вокал
 Билл Пэйн — пианино
 Эдди Мартинез — гитары
 Рик Маротта — ударные
 Стив Буслов — бас
 Джефф Боуа — синтезатор, программирование
 Тодд Рандгрен, Касим Султан, Макс Хаскетт, Лоррэйн Кросби, Стюарт Эмерсон — бэк-вокал
 Эллен Фоли, Рори Додд — доп. вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Хард-рок баллады
Песни Мита Лоуфа
Песни на английском языке